Crowley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crowley House (Arizona), NRHP-Nr. 87000748
 Crowley House (Massachusetts), NRHP-Nr. 85003414